Liljeholmen – sobborgo di Stoccolma nel Söderort
Liljeholmen – quartiere del sobborgo di Liljeholmen 
Liljeholmen – stazione della metropolitana di Stoccolma